MResultados do World Rally Championship de 2002

Pontos

Provas

Campeonato Mundial de Rali